Edizioni Madella casa editrice di libri popolari dell'inizio del novecento
Gian Maria Madella direttore editoriale